La Supercoupe d'Allemagne 1995 () est la neuvième édition de la Supercoupe d'Allemagne, épreuve qui oppose le champion d'Allemagne au vainqueur de la Coupe d'Allemagne. Disputée le  au Rheinstadion de Düsseldorf devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le Borussia Dortmund aux dépens du Borussia Mönchengladbach.

Feuille de match

Liens externes 
  (West) Germany Super Cup Finals sur www.rsssf.com
 Supercup 1995 sur www.footballdatabase.eu

1995
Événement sportif à Düsseldorf
Football à Düsseldorf
Face-à-face du Borussia Dortmund
Football en 1995
Sport en Allemagne en 1995
Sport en août 1995
Face-à-face du Borussia Mönchengladbach